Laberint, camí enrevessat, de sortida difícil.
 Laberint (orella), òrgan de l'orella interna.
 Laberint (pel·lícula), film de fantasia de 1986 dirigit per Jim Henson on hi apareixia David Bowie.